22. Балканско првенство у атлетици у дворани одржано је 25. фебруара 2017. у Београду (Србија) у недавно реновираној Комбанк арени. То је први пут да Србија буде домаћин балканског првенства у дворани, и по први пут Балканско првенство служи као тест за Европског првенства у дворани које се одржало 3—5 марта 2017. на истом месту. Такмичило су у 24 дисциплине по 12 у обе конкуренције

Земље учеснице 
Учествовало је 300 спортиска из 16 земаља.

  ( )
  ( )
  ( )
  ( )
  ( )
  ( )
  ( )
  ( )
  ( )
  ( )
  ( )
  ( )
  ( )
  ( )
  ( )
  ( )

Освајачи медаља

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама

Мушкарци — 60 м

Жене — 60 м

Мушкарци — 400 м

Жене — 400 м

Мушкарци — 800 м

Жене — 800 м

Мушкарци — 1.500 м

Жене — 1.500 м

Мушкарци — 3.000 м

Жене — 3.000 м

Мушкарци — 60 м препоне

Жене — 60 м препоне

Мушкарци — 4 х 400 м

Жене — 4 х 400 м

Мушкарци — Скок увис

Жене — Скок увис

Мушкарци — Скок мотком

Жене — Скок мотком

Мушкарци — Скок удаљ

Жене — Скок удаљ

Мушкарци — Троскок

Жене — Троскок 

|}

Мушкарци — Бацање кугле

Жене — Бацање кугле

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати Првенства

Балканска првенства у атлетицу у дворани
Атлетика у Србији
Атлетика у Београду